Formuła 1 Sezon 1970 – 21. sezon Formuły 1 organizowanej przez FIA. Rozpoczął się 7 marca 1970 roku, ostatni wyścig odbył się 25 października. Do dnia dzisiejszego jest to jedyny sezon, w którym zwycięzca zmarł przed końcem sezonu.

Podsumowanie sezonu 
Sezon 1970 został wygrany przez zespół Lotusa, dzięki swojemu świetnie zaprojektowanemu samochodowi dominowali praktycznie przez całe rozgrywki. Nowy Lotus 72 o kształcie klina, był bardzo innowacyjnym samochodem. 72 miał początkowo problemy z zawieszeniem, zostały one jednak wyeliminowane i samochody Lotus zdominowały zawody. Pierwszy kierowca tego zespołu Jochen Rindt nie miał sobie równych. Zginął w wypadku spowodowanym przez awarię układu hamulcowego w jego samochodzie podczas Grand Prix Włoch. Pośmiertnie otrzymał tytuł mistrza świata.

W 1970 po raz pierwszy zastosowane zostały opony "sliki" przez firmę Goodyear.

Potrójny mistrz świata Jack Brabham skończył karierę po zakończeniu sezonu.

Przegląd sezonu

Wyniki klasyfikacji generalnej konstruktorów

Wyniki klasyfikacji generalnej kierowców 

1970 w Formule 1